Englerina es un género botánico de arbustos  parásitos que pertenecen a la familia Loranthaceae. Comprende 108 especies descritas y de estas, solo 26 aceptadas.

Taxonomía 
El género fue descrito por Philippe Édouard Léon Van Tieghem y publicado en Bulletin de la Société Botanique de France 42: 257. 1895. La especie tipo es: Englerina holstii Tiegh.
Etimología
Englerina: nombre genérico otorgado en honor del botánico alemán Heinrich Gustav Adolf Engler.

Especies aceptadas 
A continuación se brinda un listado de las especies del género Englerina aceptadas hasta noviembre de 2014, ordenadas alfabéticamente. Para cada una se indica el nombre binomial seguido del autor, abreviado según las convenciones y usos.

Referencias

Enlaces externos

Plantas parásitas
Loranthaceae